În fonetică, consoana oclusivă uvulară sonoră este un sunet care apare în unele limbi vorbite. Simbolul său fonetic este .

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Oclusivă uvulară sonoră, Consoană